Рейс 967 может иметь следующие значения:
 Рейс 967 Armavia
 Рейс 967 National Airlines
 Рейс 967 VARIG